

Personnalités 

 Famille de Vasselot (-), famille poitevine subsistante dans la branche de Vasselot de Régné :
 Joseph Amand de Vasselot d'Annemarie (1762-1796), officier de marine français, général vendéen ;
 Odile de Vasselot de Régné (née en 1922), résistante, religieuse et pédagogue française.
 Famille Marquet de Vasselot (-), famille parisienne :
 Anatole Marquet de Vasselot (1840-1904), sculpteur français et historien de l'art ;
 Jean-Joseph Marquet de Vasselot (1871-1946), archéologue français, historien de l'art, conservateur ;